Inżynier budownictwa – tytuł zawodowy.
 Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego.